

Toponyme 
 Malba, la ville située dans la province du Poni au Burkina Faso, chef-lieu du département homonyme
 Malba, le département au Burkina Faso dont Malba est le chef-lieu.
 Malba-Campement, une localité située dans le département de Malba

Autres 
 Le malba (ou birifor du Nord), une langue gur du Burkina Faso.
 Le MALBA, acronyme du Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, un musée à Buenos Aires en Argentine.